Тру́тнев (Тру́тнева) — русская фамилия. Известные носители:

Трутнев 
 Трутнев, Василий Кузьмич (1891—1960) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Трутнев, Иван Петрович (1827—1912) — русский художник.
 Трутнев, Леонид Анатольевич (1951—1995) — советский киноактёр.

Трутнева 
 Трутнева, Евгения Фёдоровна (1884—1959) — русская советская детская поэтесса.
 Трутнева, Надежда Фёдоровна (1937—2001) — историк, музейный работник, краевед, педагог.

См. также 
 Трутнево